Richard Stephanus ist der Name folgender Personen:

* Richard Stephanus (Politiker) (1865–1937), deutscher Ziegeleibesitzer, Bürgermeister von Linden und Senator von Hannover, Abgeordneter im Hannoverschen Provinziallandtag
 Richard Stephanus (Tennisspieler) (1899–1972), deutscher Tennisspieler, Sportförderer und Präsident des Deutschen Tennis Bundes